Отеге́н () — село у складі Тарбагатайського району Східноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Карасуського сільського округу.

Населення — 195 осіб (2009; 381 у 1999, 449 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %

Станом на 1989 рік село називалось Утеген, у радянські часи мало також назву Жиєкули.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Тарбагатайського району (Казахстан)
Села Східноказахстанської області